Соревнования по лыжным гонкам в гонке на 30 км свободным стилем с масс-старта среди женщин на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 20 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный лыжный центр расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Изначально старт гонки был запланирован на 14:30 по местному времени (UTC+8). Но накануне старта, из-за ожидавшегося сильного ветра в день гонки, время старта перенесли на 11:00 по местному времени.

Действующей олимпийской чемпионкой в лыжном марафоне являлась норвежская лыжница Марит Бьёрген.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Лыжные гонки на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)